Сен-Манде́ () — город и коммуна во Франции, находится в регионе Иль-де-Франс. Департамент коммуны — Валь-де-Марн. Центр кантона Сен-Манде. Округ коммуны — Ножан-сюр-Марн.

Код INSEE коммуны 94067. Назван в честь святого Мавеса Корневильского, чьи мощи были доставлены сюда в X веке. Сен-Манде стал коммуной в 1790 году.

Сен-Манде расположен приблизительно в 6 км к востоку от Парижа, в 7 км к северо-западу от Кретея.

Население 
Население коммуны на 2009 год составляло 22 627 человек. Плотность населения Сен-Манде является одной из самых высоких в Европе.

Администрация

Экономика 
В Сен-Манде расположены штаб-квартира и библиотека Национального института географической информации и лесного хозяйства Франции (IGN). В городе работают три крупных медицинских учреждения: военный госпиталь Бежен, Институт Валь-Манде, занимающийся реабилитацией слепых, и служба скорой медицинской помощи SAMU social.

В 2007 году среди 14 838 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 11 407 были экономически активными, 3431 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 75,8 %). Из 11 407 активных работали 10 461 человек (5167 мужчин и 5294 женщины), безработных было 946 (401 мужчина и 545 женщин). Среди 3431 неактивных 1748 человек были учениками или студентами, 632 — пенсионерами, 1051 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (1883—1885 года). Памятник культурного наследия
 Госпиталь Бежен. Памятник культурного наследия
 Дом городской стражи, большой фахверковый дом XVI века. Памятник культурного наследия
 Северное кладбище Сен-Манде, на котором похоронена Жюльетта Друэ, любовница Виктора Гюго
 Южное кладбище Сен-Манде, на котором похоронен русский композитор Эдисон Денисов.
 Музей транспорта

Города-побратимы 
  , Великобритания с 21 апреля 1956 года
  Эшвеге, Германия с 23 сентября 1989 года
  Конкорд (Массачусетс), США с 15 марта 1997 года
  Трес-Кантос, Испания с 12 марта 2005 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Коммуны департамента Валь-де-Марн
Пригороды Парижа
Сен-Манде